И́горь Шевчу́к:
 Шевчук, Игорь Михайлович (род. 1960) — российский детский писатель, журналист, поэт, сценарист.
 Шевчук, Игорь Сергеевич (1953—2011) — генеральный конструктор ОАО «Туполев», почётный авиастроитель.